Кунгсбака (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Кунгсбака — місто у Швеції, у лені Галланд.